Henry Francis Cary (1772–1844), auteur anglais et traducteur
Henry Cary (1er vicomte Falkland) (1575–1633), et colonisateur officier militaire
Henry Cary (4e vicomte Falkland) (1634–1663)
Henry Cary (8e vicomte Falkland) (1766–1796)
Henry Cary (1804–1870), juge, érudit et pasteur anglican actif d'origine anglaise en Australie
, Virginia builder

Voir aussi :

Henry Carey  (2e comte de Monmouth)